Těšetice est un toponyme qui peut désigner :

Těšetice, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Těšetice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie